

Geografia 
Canada
 Montgomery – sobborgo di Calgary, Alberta
Pakistan
 Montgomery – nome fino al 1966 dell'attuale Sahiwal
Regno Unito
 Montgomery – città del Galles
 Montgomery – distretto del Galles
Stati Uniti d'America
 Montgomery – capitale dell'Alabama
 Montgomery – census-designated place della contea di Chatham, Georgia
 Montgomery – villaggio della contea di Kane, Illinois
 Montgomery – città della contea di Daviess, Indiana
 Montgomery – città della Parrocchia di Grant, Louisiana
 Montgomery – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 Montgomery – villaggio della contea di Hillsdale, Michigan
 Montgomery – città della contea di Le Sueur, Minnesota
 Montgomery – comune della contea di Somerset, New Jersey
 Montgomery – città della contea di Orange, New York
 Montgomery – città della contea di Hamilton, Ohio
 Montgomery – township della contea di Franklin, Pennsylvania
 Montgomery – township della contea di Indiana, Pennsylvania
 Montgomery – borough della contea di Lycoming, Pennsylvania
 Montgomery – township della contea di Montgomery, Pennsylvania
 Montgomery – città della contea di Montgomery, Texas
 Montgomery – città della contea di Franklin, Vermont
 Montgomery – città della contea di Fayette, Virginia Occidentale
 Montgomery – contea del Kansas

Onomastica 
 Montgomery – cognome inglese
 Montgomery – nome proprio di persona inglese

Persone 

 Gabriele I di Montgomery (1526-1574) – nobile francese che ferì a morte Enrico II di Francia (1559)

Personaggi immaginari 
 Addison Montgomery – personaggio delle serie televisive Grey's Anatomy e Private Practice
 Aria Montgomery – personaggio della serie televisiva Pretty Little Liars
 Charles Montgomery – personaggio della serie televisiva American Horror Story
 Madison Montgomery – personaggio della serie televisiva American Horror Story
 Montgomery Montgomery – personaggio di Una serie di sfortunati eventi
 Nora Montgomery – personaggio della serie televisiva American Horror Story

Altro 
 Montgomery – capo di abbigliamento